Krempl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Krempl (1790–1844), slowenischer Dichter und Schriftsteller, Historiker und katholischer Priester

 Ludwig Krempl (1855–1926), steirischer Geschäftsmann und Bauherr
 Marjan Krempl (* 1955), slowenischer Marathonläufer
 Matthias Krempl (1917–1997), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Stefan Krempl (* 1969), deutscher Kulturwissenschaftler und Journalist
 Valentin Krempl (1904–1944), deutscher Bobfahrer

Krempl steht auch für:
 Krempl (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Krempl (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Weiler in der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Krempl-Hochhaus

Siehe auch:
 Krempel